Самсоновская-Левый Берег — опустевшая деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в 84 километрах на север от города Вельска, на левом берегу реки Устья притока Ваги близ впадения в неё ручья Волица. Ближайшим населённым пунктом является расположенная на противоположном берегу реки деревня Самсоновская-Правый Берег.
 Часовой пояс

Население

История 
Деревня указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда Вологодской губернии под номером «2411» как «Самсоновская(Подслудная)». Таким образом она не разделялась на правобережную и левобережную часть. Насчитывала 10 дворов, 36 жителей мужского пола и 33 женского.

В деревне находилась часовня прихода Чадромской Никольской церкви.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»